Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 1. Wahlperiode nach der Unabhängigkeit von 1962 bis 1966. Die Unabhängigkeit wurde während dieser laufenden Wahlperiode am 21. September 1964 erreicht. Aus diesem Grund wird diese Wahlperiode offiziell als erste Wahlperiode bezeichnet.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1962
Malta, Parlamentsabgeordnete #1962